Ари-Пекка Нурменкари (; род. 8 июля 1983 года в Хельсинки, Финляндия) — финский фигурист, выступающий в одиночном катании. Восьмикратный чемпион Финляндии, двукратный победитель чемпионата северных стран. На чемпионатах Европы и мира занимает, преимущественно, невысокие места. По состоянию на июнь 2011 года занимает 87-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Впервые принял участие в серии Гран-при в сезоне 2009—2010. В сентябре 2009 года на турнире «Nebelhorn Trophy» стал 14-м и завоевал для Финляндии одно место в мужском одиночном катании на Олимпиаду в Ванкувере. Выиграв в седьмой раз чемпионат страны, вошёл в сборную страны на Игры, где в короткой программе выступил неудачно и занял 30-е (последнее) место.

Личная жизнь 
Ари-Пекка женат на бывшей теннисистке Аннине Ахти. В августе 2009 года у них родился сын.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года 

 WD = снялся с соревнований
 Q = не прошёл квалификацию

Результаты c 2004 по 2010 год

Результаты до 2004 года 

 J = Junior leюниорский уровень

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Хельсинки
Фигуристы Финляндии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года